Magnus Karlsson (ur. 1973) – szwedzki muzyk, gitarzysta heavemetalowy
 Magnus Karlsson (ur. 1981) – szwedzki żużlowiec